Az AFC Ajax az eddigi egyik legsikeresebb európai klubcsapat a labdarúgás történetében. Minden egyes kupasorozatot megnyert története során legalább egyszer. Eddig összesen 12 tornagyőzelmük van. Ennél csak kevés klub tud többet felmutatni jelenleg. Az elsőszámú európai kupasorozatot - BEK / BL - eddig összesen 4 alkalommal nyerték meg. Ennél jelenleg csak a Real Madrid (12x), az AC Milan (7x), a Bayern München (6x), az FC Liverpool (6x) és az FC Barcelona (5x) nyerte meg több alkalommal. A KEK-et és az UEFA-kupát 1x-1x, az UEFA-szuperkupát 3x és az Interkontinentális kupát 2x nyerték meg. A legnagyobb versenysorozatokon kívül még szerepeltek párszor az Intertotó-kupában is amit 1x nyertek meg. Ezeken kívül 5 alkalommal játszott még döntőt a csapat amiket elvesztett.

Az első nemzetközi kupamérkőzését az 1957/58-as szezonban játszotta le az Ajax. Az előző szezonban hozták be Hollandiában a profi labdarúgást, az Ajax bajnok lett így a következő szezonban bemutatkozhatott a BEK-ben. Története első kupamérkőzését a német Wismut Karl Marx Stadt csapata ellen játszotta.

Története során eddig még soha nem lépett pályára a legnagyobb nemzetközi tornákon holland csapat ellen. Csupán egyszer, az 1962-es Intertotó-kupa döntőjében - amit végül megnyertek - találkoztak a Feyenoord csapatával.

Az alábbi táblázatokban az eddigi ellenfeleket és a szezononként elért eredményeket lehet megtalálni.

Eddigi nemzetközi mérkőzések 

A táblázatban időrendi sorrendben megtalálható az Ajax története során eddig lejátszott összes tétmérkőzése és eddigi góllövői a nemzetközi porondon.

Az AFC Ajax eddigi nemzetközi kupamérkőzései
 1/16 = tizenhatos döntő
 1/8 = nyolcaddöntő
 1/4 = negyeddöntő
 1/2 = elődöntő

Eredmények a sorozatokban 

A következő táblázatban azon szezonok szerepelnek amikor az Ajax indult valamelyik európai kupában és az akkor elért legjobb eredményt lehet látni.

Tornákon való részvételek 

 (*) = Ezekben a szezonokban csak a selejtezőig jutottak

UEFA-ranglista 
Az eddigi UEFA-ranglistán egy klubcsapat együtthatója a nemzetközi tornák főtábláján elért eredmények után kapott pontszámok (győzelem = 2 pont, döntetlen = 1 pont), bónuszpontok és a bajnokság együtthatójának 20%-a után jött ki.

A 2017-18-as szezontól kezdve viszont már egy csapat sem kap részt a bajnokság együtthatójából. Így a csapat együtthatója megegyezik a főtáblán elért pontszámmal.

A csapatok összpontszáma - ami által el van készítve a ranglista - pedig mindig az utolsó 5 szezonban szerzett együtthatók összegeként jön ki.

Góllövőlista
utolsó változtatásː 2022. november 1.

Legeredményesebb játékosok
Íme az Ajax eddigi legeredményesebb játékosai a nemzetközi porondon - selejtezők és főtábla - lejátszott mérkőzések alapján. Ezen listára azok a játékosok kerülnek fel akik legalább 10 gólt tudtak lőni ezen mérkőzéseken. Jelenleg 20 játékos szerepel a listán. Köztük két játékos van - Dušan Tadić, Davy Klaassen és Sébastien Haller - akik jelenleg is tagjai a csapatnak.

A legtöbb gólt a holland Johan Cruyff és a finn Jari Litmanen szerezték, mindketten 26-26 gólt lőttek.

Ezen lista legújabb tagja, Sébastien Haller aki 2021. december 7-én szerezte meg 10. gólját.

* A Bajnokcsapatok Európa-kupája is idetartozik
** A Vásárvárosok-kupája és az UEFA-kupa is idetartozik
*** Az Interkontinentális kupa is idetartozik

Teljes góllövőlistɑ

Teljes góllövőlista

Legeredményesebb játékosok egy mérkőzésen 
A következő táblázatban a csapat azon játékosai szerepelnek akik a legtöbb gólt szerezték 1 nemzetközi kupamérkőzésen. Pontosabban azok a játékosok találhatók a táblázatban akik már legalább egy mesterhármast lőttek. Összesen 11 játékos szerepel a jelenlegi listán és 14 mérkőzés. Három játékosnak - Ruud Geels, Ton Blank és Jari Litmanen - sikerült 2 alkalommal is felkerülnie a listára. Ezen listát jelenleg a dán középpályás Søren Lerby és a holland csatár Marco van Basten vezetik az általuk szerzett 5-5 góllal.

Azon játékosoknál akik ugyanannyi gólt szereztek a sorrend időrendben van megírva.

Statisztika

Mérkőzések
utolsó változtatásː 2022. november 1.

* Az Interkontinentális kupa is idetartozik

Az eddigi ellenfelek

Csapatok szerint 
utolsó változtatás: 2022. november 1.

Ebben a táblázatban azon csapatokat lehet megtalálni, akikkel az AFC Ajax eddig tétmérkőzést játszott a nemzetközi porondon a következő kupasorozatokban: BEK / BL, Vásárvárosok kupája / UEFA-kupa / EL, KEK, UEFA Szuperkupa, Interkontinentális kupa / Klubvilágbajnokság és Intertotó-kupa.

Az eddigi legtöbb mérkőzést az olasz AC Milan, Juventus és a spanyol Real Madrid csapatai ellen játszották, 14-14 mérkőzést. Országok szerint a legtöbb ellenfél eddig Németországból volt, pontosan 16 csapat. Viszont a legtöbb mérkőzést az olasz csapatok ellen vívta az Ajax, eddig összesen 53-at.

Az összes ellenfél elleni mérkőzés a rendes játékidő (90 perc) eredménye alapján van beírva, a gólok száma pedig a teljes mérkőzés alapján.

 GY = győzelem
 D = döntetlen
 V = vereség
 LG = lőtt gólok
 KG = kapott gólok
 GK = gólkülönbség

Országok szerint

utolsó változtatás: 2022. november 1.

Források 

Nemzetközi labdarúgókupák
AFC Ajax
Labdarúgással kapcsolatos listák